Osteria ima više značenja:
 Osteria, Ancona
 Osteria, Arezzo
 Osteria, Ascoli Piceno
 Osteria, Bologna
 Osteria, Brescia
 Osteria, Cuneo
 Osteria, Ferrara
 Osteria, Modena
 Osteria, Parma
 Osteria, Pesaro-Urbino
 Osteria, Ravenna
 Osteria, Reggio Emilia
 Osteria, Rimini
 Osteria, Rovigo
 Osteria, Treviso
 Osteria, Verona